Чемпіонат Швейцарії з хокею 1961 — 50-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). Чемпіоном став Цюрих СК (3 титул), НЛА покинув ХК «Лозанна».

Підсумкова таблиця

Перехідні матчі 
27 лютого/8 березня 1961 року ХК «Лозанна» — ХК «Лангнау» 2:4, 3:8

Найкращі бомбардири 
Джан Баззі (ХК «Янг Спрінтерс») - 36 очка (24 + 12)
Отто Шлапфер (Цюрих СК) - 32 очко (26 + 6)
Ґвідо Спічті (ХК «Янг Спрінтерс») - 25 очок (12 + 13)

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія